Territorio Artlanza es un espacio arquitectónico-cultural ubicado en el municipio burgalés de Quintanilla del Agua en Castilla y León, España. 

Lo está construyendo Félix Yáñez, que ha recreado todo un pueblo de carácter tradicional, permitiendo así poder mostrar a los visitantes los modos de vida tradicionales de esta comarca burgalesa. Un proyecto privado y personal.

Descripción
El edificio de la entrada es el taller artesano-tienda, donde Félix crea sus esculturas de cerámica tan características. La crisis de 2008 le obligó a aparcar su oficio de ceramista y comenzó a construir el poblado. 

El poblado ocupa más de 25.000 metros cuadrados y ha sido construido con materiales de construcción típicos de la zona, que el escultor ha ido recogiendo de escombreras y reutilizando.
La madera de enebro, el adobe y el canto rodado son los protagonistas. La mayoría de las construcciones se componen únicamente de fachada, pero algunas contienen en su interior pequeños museos temáticos; museo etnográfico, taberna, bodega, ermita, botica, horno, escuela... También hay dos corrales de comedias, donde tienen lugar las actividades de los veranos culturales (un certamen de teatro de cámara, noches de flamenco, cine...).  

Y por último, una zona más colorida dedicada a los más pequeños, donde los azulejos de colores revisten las casitas, animales, y personajes que allí se encuentran, hasta una réplica de la Catedral de Burgos. 

Yáñez mantiene la ampliación constante del complejo.

-Horario de visitas:

Todos los días excepto uno en las fiestas del pueblo, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. 

-INVIERNO-

De lunes a viernes 11:00 a 15:00 / 16:00 a 19:00 

Sábado y domingo 11:00 a 15:00 / 17:00 a 19:00 

-VERANO-

De lunes a viernes 11:00 a 15:00 / 16:00 a 20:00

Sábado y domingo 11:00 a 15:00 / 17:00 a 20:00

-Entradas:

De 5 a 14 años: 2€

Adultos: 6€

-Más info:

Página web

Festival de teatro

Contacto: 649129877

Referencias

Enlaces externos 
 
 Espacio web de Territorio Artlanza

Museos etnográficos de Castilla y León
Museos de la provincia de Burgos
Museos de España inaugurados en 2006